Auditorium Maximum – budynek Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 Auditorium Maximum – budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Auditorium Maximum – budynek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 Auditorium Maximum – budynek Uniwersytetu Warszawskiego